Caraffa – contenitore per vino
Caraffa (o Carafa) – nobile ed antica famiglia di origine napoletana
Caraffa del Bianco – comune italiano in provincia di Reggio Calabria, Calabria
Caraffa di Catanzaro – comune italiano in provincia di Catanzaro, Calabria

Pagine correlate
Carafa (disambigua)